Sain peut se référer à plusieurs mots :

 Sain est en liaison direct avec la santé ;
 Sain est le nom d'un bhagat, un compositeur de prières compilées dans le livre sacré des sikhs, le Guru Granth Sahib.
 Sain (label) est un label musical gallois.

Personnalités 
 Édouard Sain (1830-1910), peintre français.
 Johnny Sain (1917-2006), lanceur et instructeur de baseball.
 Joseph Sain (1633-1708), religieux français.
 Oliver Sain (1932-2003), saxophoniste américain.
 Pierre Antoine Sain (1814-1862), homme politique français.
 René Sain (15?-1650), écuyer, maire de Tours de 1613 à 1614.